Schweigel ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Schweigel (* 1972), deutscher Laiendarsteller und Schauspieler

Siehe auch:
 Schweigl